Niemcy:
 Asbach – dzielnica Bad Hersfeld
 Asbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Asbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Asbach – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Osoby:
 Hans-Adolf Asbach – niemiecki polityk

Inne:
 Asbach
 Asbach Uralt – marka brandy

Zobacz też:
 Asbach-Bäumenheim  
 Asbach-Sickenberg
 Aspach